Acerón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Rumex acetosa.
 el nombre común de la planta Rumex conglomeratus
 el nombre común de la planta Rumex induratus
 el nombre común de la planta Rumex obtusifolius
 el nombre común de la planta Rumex scutatus.
 el nombre común de la planta Verbascum thapsus.
 el nombre común de la planta Acer campestre'''''.